WS-2(D) (, буквально «Страж-2(D)») — китайская реактивная система залпового огня калибра 400 мм (425 мм — WS-2D). Разработана китайской госкорпорацией Sichuan Aerospace Industry Corporation (SCAIC). Базируется на шасси четырёхосного грузового автомобиля Taian ТАС-5450.

Характеристики 

 Калибр:
 WS-2 — 400 мм
 WS-2D — 425 мм
 Длина ракеты:
 WS-2 — 7,302 м
 WS-2D — 8,1 м
 Скорость: 5,6 Маха
 Масса ракеты: 1285 кг
 Масса боеголовки: 200 кг
 Точность (КВО): 600 м
 Система управления: ИНС, возможна корректировка с беспилотного летательного аппарата.
 Дальность стрельбы минимальная: 40/60 км
 Дальность стрельбы максимальная: 400 км
 Управляющие поверхности: стабилизаторы и аэродинамические рули
 В 2014 г. в НОАК имелось около 4000 РСЗО, включая WS-2

РСЗО большой дальности, которым в наибольшей степени соответствует WS-2D, упоминаются в передаче телеканала Россия-24

На вооружении

См. также 
 MGM-140 ATACMS
 WS-3 (РСЗО)
 M270 MLRS
 LAR-160
 HIMARS

Примечания

Ссылки 
 China’s WS-2 Multibarreled Guidance Rocket launch test  (видео, 46 сек)
 Пока кошка спит или новейшие китайские РСЗО

Самоходная артиллерия по алфавиту
Реактивные системы залпового огня КНР
Ракетное оружие КНР
Баллистические ракеты
Ракеты «земля-земля»